Ска́ут (от ):

Армия 
 Скаут — конные разведчики в североамериканскую войну 1861—1865 годов, солдат (кавалерист или лёгкий пехотинец), занимающийся полевой разведкой.
 Скаут ( — «юный разведчик») — член детской военно-политической организации.

Шоу-бизнес 
 Скаут — работник спортивного клуба, ответственный за поиск и подбор возможных кандидатов в состав этого клуба.
 Скаут — представитель от модельного бизнеса, занимающийся поиском «новых лиц», интересных мировым модельным агентствам.

Техника 
 «Скаут» — семейство ракет-носителей.
 «Скаут» — семейство ременных мини-тракторов китайского производства.

См. также 
 Крейсер-скаут
 Скауты против зомби

Примечания